Banjol – miejscowość w Chorwacji na wyspie Rab
 dawna nazwa St. Mary’s Island w Gambii, gdzie obecnie znajduje się miasto Bandżul (Banjul)